Setra S 531 DT — двухъярусный туристический автобус, выпускаемый немецкой компанией Setra с 2017 года. Пришёл на смену автобусу Setra S 431 DT.

Эксплуатация

Примечания

Ссылки 
 Технические характеристики Setra S 531 DT

Автобусы Setra